Соревнования в командном спринте среди женщин на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2021 года в немецком Оберстдорфе прошли 28 февраля свободным стилем. 

Чемпионками мира второй раз подряд стали шведские лыжницы. На этот раз компанию Мае Дальквист составила Йонна Сундлинг, выигравшая вторую золотую медаль на этом чемпионате.

Медалисты

Результаты

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте FIS

Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2021